linea S14 della rete celere dell'Argovia
 linea S14 della rete celere di Zurigo